Монстры Вселенной — одна из первых книжных серий на территории СНГ, в которой читатель мог ознакомиться с лучшими шедеврами мировой фантастики. Издавалась с 1992 по 1996 гг.

Перечень книг серии

Интересные факты 
 В 3-й том серии («Бог света») включён рассказ «Когда расцветают бомбы». Хотя автором его указан Роджер Желязны, рассказ написал российский писатель Сергей Битюцкий.
 «Дж. Коуль» — это псевдоним российского писателя Дмитрия Владимировича Колосова
 Обложки 15-ти книг серии были оформлены иллюстрациями американского художника Бориса Вальехо.
 В серии пропущен том под номером 13, но есть безномерный том Джонса Коуля «Блуждающая звезда».

Примечания 

Книжные серии
Фантастические книжные серии